Cosella  — род микроскопических четырёхногих клещей из семейства  (Trombidiformes). Длина около 0,2 мм. Червеобразное тело с 4 ногами. Дорсальный диск полукруглый с укороченной передней долей. Дорсальные щетинки короткие и направлены вперёд. Ноги со слитыми лапками и голенями. Коготки передних ног направлены наружу; передние тазики слитные. Рострум короткий.

Систематика 

 
  — Китай
 
  — Бразилия; на растениях Piptadenia gonoacantha
  — Тайвань [championi?]
  — Тайвань
  — Таиланд
 
  [as de Leoni]
  — Тайвань 
 
  —
 =Floracarus fleschneri Keifer, 1959
  — Индия
  — Тайвань
  — Бразилия [Rio de Janeiro, Parque Nacional do Itatiaia; на растениях Strutanthus
  —
  — на растениях Randia aculeata; Leeward-Islands
  — Тайвань
  — Гваделупа, Sainte Anne, ; на растениях Haematoxylon campechianum; Leeward-Islands
  — Тайвань, Walapi, Hualien; на растениях Pteris wallichinana
  — Бангладеш (Rajshahi, ; на растениях Lablab purpureusi)
  — Тайвань, на растениях Rubus lambertianus; Taiwan]
  — Новая Зеланядия, на растениях Neopanax simplex
  — на растениях Erythroxylon squamatum; Leeward-Islands
  (syzygia?)— Тайвань, Orchid Island, Taitung, на растениях Szygium formosanum
  — Тайвань, Orchid Island, Taitung, на растениях Szygium tripinnatum
  — Тайвань
  — Тайвань, Orchid Island, Taitung, на растениях Glochidion zeylanicum

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
Четырёхногие клещи
Роды паукообразных